Blue Stone — музыкальный проект, основанный в 2005 году американским композитором Робертом Смитом и мультиинструменталистом Биллом Уолтерсом. В записи альбомов группы также участвуют сессионные музыканты и вокалисты.

История группы 
Проект был основан в 2005 году во Флориде Робертом Смитом, который ранее участвовал в эмбиент-дуэте Bella Sonus, и Биллом Уолтерсом. Дебютный альбом Breathe был выпущен 31 января 2006 года на лейбле Neurodisc Records и оказался достаточно прохладно встречен музыкальными критиками, отметившими, что многие композиции с диска, задуманные как медитативные, звучали скорее депрессивно, а в целом альбом напоминает творчество Enigma, из которого исключили сексуальность.

В начале 2007 года на том же лейбле Blue Stone выпустили второй альбом Worlds Apart — более поп-ориентированный, но и более высоко оценённый критиками. В 2009 году вышел третий альбом Messages, а в 2011 — последний на данный момент диск проекта под названием Pandora’s Box.

Стиль и влияние 
Группа работает в жанре электронного нью-эйджа. В своём творчестве Blue Stone используют звук аппаратных и программных синтезаторов, фортепиано, вокал и перкуссию. Для записи альбомов Смит и Уолтерс привлекают различных вокалистов, некоторые из которых также являются соавторами песен.

Для раннего творчества Blue Stone характерно использование элементов классической и этнической (в частности, восточной) музыки, а также некоторые элементы дарквейва. Критик Рик Андерсон охарактеризовал стиль группы как «тёмную и мечтательную электронику», отметив влияние на него фанка.

Дискография 
 Breathe (2006)
 Worlds Apart (2007)
 Messages (2009)
 Pandora’s Box (2011)
 Phoenix (2012) EP
 Compendium (2014) сборник
 Prophecy (2020)

Примечания 

Музыкальные коллективы в стиле нью-эйдж
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году